Bellou, une commune française, située dans le département du Calvados

Voir aussi

toponyme 
 Bellou-en-Houlme, une commune française, située dans le département de l'Orne
 Bellou-le-Trichard, une commune française, située dans le département de l'Orne
 Bellou-sur-Huisne, une commune française, située dans le département de l'Orne

patronyme 
 Sotiría Béllou, une chanteuse grecque

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France